James Brolin (1940-), un acteur, producteur et réalisateur américain ;
Josh Brolin (1968-), un acteur américain, fils du précédent ;
Tomas Brolin (1969-), un footballeur suédois ;

Personnage 
Brolin est personnage de fiction du manga Captain Tsubasa.
Joshua Brolin, personnage du roman L'Âme du mal de Maxime Chattam.

Homonymie de patronyme